Nucli (matemàtiques) d'un homomorfisme
 Nucli atòmic, part central de l'àtom
 Nucli del caràcter, altura de la x o ull mitjà d'un caràcter tipogràfic
 Nucli cel·lular, estructura microscòpica present a les cèl·lules eucariotes
 Nucli lític, massa de roca homogènia que ha estat tallada per tal d'extreure lasques per al seu ús posterior 
 Nucli de població, territori menys o menys delimitat que ocupa una determinada entitat de població
 Nucli sintàctic, morfema que determina les propietats sintàctiques
 Nucli magnètic, component fonamental de ginys elèctrics com els transformadors
 Anatomia:
 Nucli lenticular o lentiforme, substància grisa del cos estriat, situat sota i fora del nucli caudat
 Nucli amigdaloide, massa de substància grisa, de forma i grandària d'una ametlla, a la part de la circumvolució de l'hipocamp 
 Nucli caudat, part superior i interna del cos estriat
 Nucli estriat, estructura de l'encèfal 
 Geologia:
 Nucli planetari, conjunt de les seves capes més internes d'un planeta 
 Nucli de la Terra, esfera de comportament sòlid situada al centre de la Terra
 Nucli solar, part del Sol que s'estén des del centre fins a 0,2 radis solars 
 Informàtica:
 Nucli del sistema operatiu, part fonamental d'un sistema operatiu 
 Nucli monolític, part fonamental d'un sistema operatiu
 Nucli de processadors o unitat central de processament, conjunt de microprocessadors d'un equip informàtic